Перамбалур:

 Перамбалур — город в штате Тамилнад, Индия.
  Перамбалур — округ в штате Тамилнад, Индия.